Nucula chrysocome är en musselart. Nucula chrysocome ingår i släktet Nucula och familjen nötmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nötmusslor
chrysocome